Il toponimo La Trinidad può riferirsi a diverse località:

La Trinidad, comune dell'Argentina nel dipartimento di Chicligasta (provincia di Tucumán)
La Trinidad, municipalità delle Filippine nella provincia di Benguet
La Trinidad, comune dell'Honduras nel dipartimento di Comayagua
La Trinidad, comune del Nicaragua nel dipartimento di Estelí
La Trinidad, comune del Panama
La Trinidad, quartiere del comune di Malaga in Spagna 
La Trinidad, comune del Venezuela nello Yaracuy